Emin Quliyev – calciatore azero, nato nel 1977
 Eşqin Quliyev – calciatore azero, nato nel 1990
 Fərid Quliyev – calciatore azero, nato nel 1986
 Kamal Quliyev – calciatore azero, nato nel 1976
 Ramin Quliyev – calciatore azero, nato nel 1981
 Rüfət Quliyev – calciatore azero, nato nel 1972
 Vüqar Quliyev – calciatore azero, nato nel 1978